Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кім Клейстерс виграла титул, у фіналі перемігши Сільвію Фаріну-Елію з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші п'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2004
Proximus Diamond Games
Proximus Diamond Games